×Darwinara Charm — грекс гибридного рода ×Darwinara семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве — Dar. Соответственно сокращенное название грекса: Dar. Charm.

Создан путём скрещивания Neofinetia falcata × Vascostylis Tham Yuen Hae в 1987 году.

В создании этого грекса присутствуют гены таких видов, как Neofinetia falcata, Vanda coerulea, Vanda sanderiana, Vanda luzonica, Rhynchostylis coelestis и Ascocentrum curvifolium.

Биологическое описание 
Побег моноподиального типа.

Листья зелёные, суккулентные, ремневидные 
Цветки фиолетовые, обладают приятным ароматом, по форме напоминают цветки Neofinetia falcata.

Родословная 
По информации сайта orchid.or.jp .

В культуре 
В культуре наиболее распространён клон Darwinara Charm 'Blue Star'.

Температурная группа — умеренная.

Агротехника — см. статьи: Аскоцентрум и Неофинетия серповидная.

Использование в гибридизации 
По данным The International Orchid Register

 Darwinara Walnut Valley = Dar. Charm × Vf. Virgil (Rinke&Thompson(Carter & Holmes)) 2007

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Юрьев Д. В. 1998. Живое золото аскоценд. 
 Фотографии ×Darwinara Charm на сайте flickr.com
 Родословная 

Комнатные растения
D